Thelephorales är en ordning av svampar. Thelephorales ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Thelephorales